W tę i nazad (, 2013–2016) – amerykański serial animowany, wchodzący w kanon Disney Channel Original Series. Swą premierę miał 16 sierpnia 2013 roku w USA na kanale Disney Channel jako specjalna zapowiedź. Tworzony przez Craiga McCrackena, twórcę seriali Atomówki i Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster.

Fabuła 
Wander oraz jego rumak Sylvia wyruszają z Ziemi na inną planetę pomagać ludziom. Chcą, by ich życie stało się łatwiejsze. Na przeszkodzie stoi jednak Lord Hejter, który dowodzi swą armią i staje się jednocześnie wrogiem Wandera.

Dubbing

Oryginalny dubbing 
 Jack McBrayer jako Wander
 April Winchell jako Sylvia
 Keith Ferguson jako Lord Hejter
 Tom Kenny jako Komandor Gałka
 Aziz Ansari jako Westley
 James Marsden jako Sir Brad Starlight
 Edie McClurg jako Trudie Traveler

Polski dubbing 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Wojciech Paszkowski
Dialogi: Marta Robaczewska
Kierownictwo muzyczne: Agnieszka Tomicka
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 1-9, 24, 28)
Wystąpili:
 Jacek Bończyk – Wander
 Magdalena Warzecha – Sylvia
 Jacek Król – Lord Hejter
 Waldemar Barwiński – komandor Gałka
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 Ekstrawładca (odc. 1),
 Nieziemska istota (odc. 1),
 król Bingleborg (odc. 2),
 jeden z Patraczy (odc. 4),
 jeździec (odc. 4),
 zielony, fałszywy złoczyńca (odc. 5)
 Wojciech Chorąży – 
 Bingleborgi (odc. 2),
 czerwona mrówka (odc. 4),
 dziecko (odc. 4),
 jeden z Patraczy (odc. 4, 20, 40-41, 54),
 mężczyzna z balonów (odc. 4),
 straganiarz (odc. 4),
 pan młody (odc. 5),
 czerwony, fałszywy złoczyńca (odc. 8),
 Doktor Świrus Jones (odc. 44, 53),
 pan Zła Kanapka (odc. 46),
 szef kuchni (odc. 57),
 Bill, Pill i Gill (odc. 64)
 Wojciech Paszkowski –
 żołnierz Lorda Hejtera (odc. 2),
 niebieska mrówka (odc. 4),
 Fibbleborg (odc. 5),
 barman (odc. 8),
 niebieski, fałszywy złoczyńca (odc. 8),
 głos z głośnika (odc. 12),
 jeden z Patraczy (odc. 12-13),
 turyści (odc. 13),
 szef muzeum (odc. 44)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – 
 wróżka (odc. 5),
 babcia Sylvii (odc. 64)
 Zbigniew Konopka –
 Kapitan Tim (odc. 6),
 Papa Zły (odc. 8),
 Kraktar (odc. 53),
 szef restauracji (odc. 56)
 Zbigniew Dziduch – 
 Pustynny Dan (odc. 8),
 pustelnik #1 (odc. 31)
 Jarosław Domin – Troll (odc. 9)
 Jakub Szydłowski –
 książę Kaszmir (odc. 9),
 Glen (odc. 10),
 tajemnicze postacie w wyobraźni Wandera (odc. 10),
 jeden z Patraczy (odc. 12),
 turyści (odc. 13),
 Pete (odc. 30),
 pustelnik #3 (odc. 31),
 Dzika Karta (odc. 34),
 Jeździec (odc. 38)
 Paweł Kubat –
 Lord Iluminacji (odc. 10),
 Wesley (odc. 12),
 jeden z Patraczy (odc. 13),
 turyści (odc. 13),
 głos statku Mandragora (odc. 47),
 Szef Blorg (odc. 47),
 Ted (odc. 48)
 Barbara Zielińska – Brunhilda (odc. 13)
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 Biza (odc. 14),
 księżniczka Demurra (odc. 15)
 Krzysztof Cybiński – 
 Jim (odc. 15),
 Major Zły (odc. 67)
 Mikołaj Klimek – Drake (odc. 15)
 Grzegorz Kwiecień – 
 sir Bradley Starlais (odc. 15),
 ekspedient (odc. 17),
 Teddy (odc. 30)
 Ewa Kania –
 staruszka w sklepie (odc. 17),
 Trudy (odc. 19)
 Mieczysław Morański –
 kierowca autobusu (odc. 19),
 królowa Entazoa / pan Zła Kanapka (odc. 25)
 Agnieszka Kudelska – nastolatki w centrum handlowym (odc. 24)
 Miłogost Reczek –
 tata Huckelberrego (odc. 24),
 szef Biura Rzeczy Znalezionych (odc. 24),
 ochroniarz (odc. 28)
 Lucyna Malec – mama Huckelberrego (odc. 24)
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – Huckelberry Matołek (odc. 24)
 Łukasz Węgrzynowski – pan Straszny Kat (odc. 26)
 Michał Konarski – 
 Zapalniczka (odc. 26),
 Żelatynowy Bob (odc. 43)
 Krzysztof Szczepaniak –
 Słońce (odc. 27),
 Mózgol (odc. 34),
 fioletowy kosmita (odc. 53),
 Andy (odc. 57)
 Robert Tondera –
 Ekstrawładca (odc. 28, 44, 53, 68),
 Generał Bulwers (odc. 34),
 jeden z Patraczy (odc. 40),
 Lord Dominator (odc. 40),
 dentysta (odc. 43),
 właściciel mieszkania (odc. 56)
 Cezary Kwieciński –
 pustelnik #2 (odc. 31),
 ślusarz (odc. 34),
 prosię (odc. 38)
 Mateusz Weber –
 hydraulik (odc. 34),
 jeden z nastolatków (odc. 56)
 Marta Markowicz – 
 Oliwka (odc. 43),
 księżniczka Demurra (odc. 51-52)
 Agnieszka Matysiak – pielęgniarka (odc. 43)
 Maksymilian Michasiów –
 Bakteria (odc. 43),
 sprzedawca kapeluszy (odc. 59)
 Beata Jankowska-Tzimas – 
 królowa planety podbitej przez pana Złą Kanapkę (odc. 46),
 głos statku Starbelli (odc. 47)
 Anna Apostolakis – Stella / Starbella (odc. 47)
 Zbigniew Suszyński – Mandragor Okrutnik (odc. 47, 53)
 Sławomir Pacek – pan Zła Kanapka (odc. 53)
 Ewa Prus – 
 Lord Dominator (odc. 53-55, 63),
 staruszka (odc. 56)
 Przemysław Stippa –
 Coś Takiego Dziwacznego (odc. 53-54),
 jeden z Patraczy (odc. 57)
 Sebastian Cybulski – jeden z nastolatków (odc. 56)
 Maciej Kosmala – Dorothy, mama Sylvii (odc. 64)
 Bartosz Martyna – prezenter wiadomości (odc. 64)
 Mateusz Ceran – Hank (odc. 67)
 Mateusz Narloch – Jimmy (odc. 68)
 Artur Kaczmarski
 Adrian Perdjon
 Marek Robaczewski
 Antoni Scardina
 Agata Pruchniewska
i inni

Wykonanie piosenki czołówkowej: Adam Krylik

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2016